Маккинон ():

Топонимы 
 Маккиннон (Вайоминг) — статистически обособленная местность в округе Суитуотер (Вайоминг, США)

Фамилия 
 Маккиннон — шотландский клан.
 Маккиннон, Алекс (1856—1887) — американский бейсболист.
 Маккиннон, Алекс (1895—1949) — канадский хоккейный нападающий, игравший в НХЛ в 1924—1929 гг.
 Маккиннон, Аллан (1917—1990) — канадский политик, член Палаты общин (1972—1988), министр национальной обороны и министр по делам ветеранов (1979—1980).
 Маккиннон, Ангус (1886—1968) — шотландский футболист, выступавший за клуб «Арсенал».
 Маккиннон, Арчибальд (род. 1937) — канадский гребец.
 Маккиннон, Бетти (род. 1924) — австралийская бегунья, серебряная олимпийская медалистка в эстафете 4×100 метров (1948).
 Маккиннон, Боб (род. 1927) — тренер баскетбольных клубов «Баффало Брейвз» (1977) и «Нью-Джерси Нетс» (1980—1981).
 Маккиннон, Вильям (1823—1893) — 1-й баронет — шотландский судовладелец и бизнесмен, основатель Имперской Британской Восточно-Африканской Компании.
 Маккиннон, Гиллес (род. 1948) — британский режиссёр, обладатель награды имени Манфреда Зальцгебера 53-го Берлинского кинофестиваля.
 Маккиннон, Глен (род. 1937) — канадский политик, член Палаты общин (1993—1997).
 Маккиннон, Гэри (род. 1966) — шотландский хакер, обвиняемый в крупном взломе военных компьютеров США.
 Маккиннон, Деннис (род. 1961) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула XX в составе клуба «Чикаго Беарз».
 Маккиннон, Джеймс Ангус (1881—1958) — канадский политик, член Палаты общин (1935—1949), сенатор (1949—1958).
 Маккиннон, Джереми (род. 1985) — американский музыкант, вокалист группы A Day to Remember.
 
 Маккиннон, Джонни (1902—1969) — канадский хоккеист, игравший в НХЛ в 1925—1931 гг.
 Маккиннон, Джордж (1879—1969) — канадский политик, член Палаты общин (1940—1945).
 Маккиннон, Дональд (род. 1939) — министр иностранных дел Новой Зеландии (1990—1999), генеральный секретарь Содружества наций (2000—2008), брат Иэна и Джона Уолтера Маккиннонов.
 Маккиннон, Дональд Александр (1863—1928) — канадский политик, лейтенант-губернатор Острова Принца Эдуарда (1904—1910), член Палаты общин (1900—1904, 1921—1925).
 Маккиннон, Дункан (1887—1917) — британский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.
 Маккиннон, Дэйв (род. 1956) — шотландский футболист, наиболее известный выступлением за клуб «Рейнджерс» (1982—1986).
 Маккиннон, Дэниел (1927—2017) — американский хоккеист.
 Маккиннон, Иэн — ректор Университета королевы Виктории в Веллингтоне (с 2003), брат Дона и Джона Уолтера Маккиннонов.
 Маккиннон, Кайли (род. 1995) — американская фристайлистка, специализирующаяся в лыжной акробатике.
 Маккиннон, Кайоде (род. 1979) — гайанский футболист, чемпион Тринидада и Тобаго в составе клуба «Норт Ист Старс» (2004).
 Маккиннон, Кейт (род. 1984) — американская актриса и комик.
 Маккиннон, Клинтон Дотсон (1906—2001) — американский политик и журналист, член Палаты представителей (1949—1953).
 Маккиннон, Кэтрин Элис (род. 1946) — американская радикальная феминистка, учёный, юрист и политолог, профессор Мичиганского университета.
 Маккиннон, Натан (род. 1995) — канадский хоккеист.
 Маккиннон, Роберт (род. 1966) — шотландский футболист.
 Маккинон, Родерик (род. 1956) — американский биохимик и кристаллограф, лауреат Нобелевской премии по химии (2003).
 Маккиннон, Ронни (род. 1940) — шотландский футболист, победитель Кубка обладателей кубков в составе клуба «Рейнджерс».
 Маккиннон, Рональд (род. 1973) — игрок в американский футбол, выступавший за клуб «Аризона Кардиналс» (1996—2004).
 Маккиннон, Уильям Александр (1789—1870) — британский политик, член Палаты общин (1819—1820, 1831—1832, 1835—1865), член Лондонского королевского общества (с 1827) .
 Маккиннон, Уэйд (род. 1981) — австралийский регбист, игрок клуба «Халл».
 Маккиннон, Хью Батгейт (1885—1944) — канадский политик, член Палаты общин (1934—1944).
 Маккиннон, Чарльз (1773—1833) — британский политик, член Палаты общин (1827—1831).